Mud Lake ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mud Lake (Idaho), Ort in Idaho, Vereinigte Staaten
 Mud Lake (Neufundland und Labrador), Gemeinde in Labrador, Kanada
 Mud Lake (Jefferson County, New York), See in New York, Vereinigte Staaten
 Mud Lake (King George Island), See auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mud Lake (Minnesota), Unorganisiertes Territorium im Marshall County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Mud Lake (Otter Tail County, Minnesota), See bei Perham, Vereinigte Staaten